staw skroniowo-żuchwowy
 Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych